In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale ceca. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate a luglio 2012

Collegamenti esterni

Ceca